Ива́н Алекса́ндрович Кобыля́нский () — советский стрелок-бомбардир 289-го бомбардировочного авиационного полка 63-й авиационной дивизии 40-й армии Юго-Западного фронта, сержант. Герой Советского Союза (1942).

Биография 
Родился 4 июля 1921 года в селе Верблюжка (ныне Новгородковского района Кировоградской области Украины) в семье рабочего. Украинец.

Окончил 9 классов и техническое отделение Криворожского аэроклуба. В 1939 году окончил техническое отделение Ульяновской авиационной школы Осоавиахима. Работал младшим техником в аэроклубе города Иваново.

Вступил в ряды Красной армии в 1940 году. С сентября 1941 года участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1942 года.

Стрелок-бомбардир 289-го бомбардировочного авиационного полка (63-я авиационная дивизия, 40-я армия, Юго-Западный фронт). К январю 1942 года совершил в составе экипажа сто боевых вылетов на бомбардировку важных объектов, живой силы и техники противника, нанеся врагу значительный урон.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 27 марта 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство» сержанту Кобылянскому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 645).

Погиб 22 апреля 1945 года при выполнении боевого задания в качестве штурмана 1-й эскадрильи 22-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка в ранге гвардии старшего лейтенанта.

Награды 
 орден Красного Знамени (06.11.1941);
 орден Ленина (27.03.1942);
 орден Красной Звезды (09.02.1943);
 орден Отечественной войны 2-й степени (09.04.1943);
 орден Отечественной войны 1-й степени (31.10.1944).

Память 
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге.
 Похоронен у стен Краковского кремля — Вавеля, рядом с братской могилой советских воинов, павших в боях при освобождении польского города Кракова. Перезахоронен (предположительно в 1992 году) на Раковицком кладбище в Кракове.

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Сканированная копия оригинала наградного листа: л. 1 , л. 2 , л. 3 , л. 4 .

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Раковицком кладбище
Выпускники Криворожского аэроклуба
Перезахороненные
Родившиеся в Александрийском уезде
Выпускники Ульяновской военной авиационной школы пилотов